Виндель Габриельс Валье (; род. , Турриальба, провинция Картаго, Коста-Рика) — коста-риканский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Воспитанник «Алахуэленсе». В составе родной команды Габриельс становился чемпионом страны. Однако закрепиться в составе клуба он не смог. Большую часть своей карьеры хавбек выступал за другой коста-риканский клуб «Перес-Селедон».

В 2010 году футболист играл в первенстве Мальты за «Мсиду Сент-Джозеф». Однако заиграть в зарубежном чемпионате у Габриельса не получилось. Последним его клубом был «Универсидад де Коста-Рика».

Международная карьера 
За сборную Коста-Рики Виндель Габриельс выступал на Золотом кубке КОНКАКАФ 2007 года. Всего за национальную команду он провёл 5 матчей.

Достижения 
  Чемпион Коста-Рики (1): 2004/05

Ссылки 
 
 

Футболисты Коста-Рики
Игроки сборной Коста-Рики по футболу
Игроки ФК «Алахуэленсе»
Игроки ФК «Мунисипаль Перес-Селедон»
Игроки ФК «Мсида Сент-Джозеф»
Игроки ФК «Универсидад де Коста-Рика»